Stadion Dinamo je stadion u ruskom gradu Mahačkali u ruskoj republici Dagestanu.

Može primiti 16.100 gledatelja.

Na njemu svoje domaće utakmice igra Dinamo iz Mahačkale.

Stadion se nalazi na adresi ul. Dahadajeva 23.

Dinamo, Mahačkala
Dinamo Mahačkala, stadion